Zhoujia bezeichnet:

 Zhoujia (Dashiqiao) (周家镇), Großgemeinde der Stadt Dashiqiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Zhoujia (Dazhu) (周家镇), Großgemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhoujia (Xingwen) (周家镇), Großgemeinde im Kreis Xingwen in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhoujia (Zhengning) (周家镇), Großgemeinde im Kreis Zhengning in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhoujia (Jianyang) (周家乡), Gemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhoujia (Qujiang) (周家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qujiang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Zhoujia (Shuangcheng) (周家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang